Tratado de Devol - um acordo firmado em 1108 entre Boemundo I de Antioquia e o imperador bizantino Aleixo I Comneno
 Devol (Albânia) - fortaleza medieval disputada entre bizantinos e búlgaros e local onde foi firmado o Tratado de Devol
Frank De Vol -  um compositor estadunidense de trilhas sonoras e ator
Devol (Oklahoma) - uma cidade localizada no estado norte-americano de Oklahoma

Desambiguação